Pommiers ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Pommiers (Aisne)
 Pommiers (Gard)
 Pommiers (Indre)
 Pommiers (Rhône)

mit Namenszusatz:
 Pommiers-en-Forez, Département Loire
 Pommiers-la-Placette, Département Isère
 Pommiers-Moulons, Département Charente-Maritime